Аокусо () — австралийская фамилия:

 Аокусо, Зитина (род. 1998) — австралийская профессиональная баскетболистка.
 Аокусо, Пауло (род. 1997) — австралийский боксёр-профессионал.